Серия A 2007/2008 — 76-й розыгрыш этого турнира. Первые матчи прошли 25 августа 2007 года, последние — 18 мая 2008 года. Миланский «Интер» во второй раз подряд завоевал скудетто (титул чемпиона Италии 2005/06 был присвоен постфактум из-за скандала о договорных играх).

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Лучшие бомбардиры 
Игроки, забившие 10 и более голов
 21 гол
  Алессандро Дель Пьеро (Ювентус)
 20 голов
  Давид Трезеге (Ювентус)
 19 голов
  Марко Боррьелло (Дженоа)
 17 голов
  Антонио Ди Натале (Удинезе)
  Адриан Муту (Фиорентина)
 Златан Ибрагимович (Интернационале)
 15 голов
  Амаури (Палермо)
  Кака (Милан)
 14 голов
  Горан Пандев (Лацио)
  Томмазо Рокки (Лацио)
  Франческо Тотти (Рома)
 13 голов
  Хулио Крус (Интернационале)
 12 голов
  Клаудио Беллуччи (Сампдория)
  Кристиано Дони (Аталанта)
  Фабио Квальярелла (Удинезе)
 11 голов
  Филиппо Индзаги (Милан)
  Массимо Маккароне (Сиена)
 10 голов
  Роберт Аквафреска (Кальяри)
  Никола Аморузо (Реджина)
  Антонио Кассано (Сампдория)
  Франческо Тавано (Ливорно)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Серии А

2007/2008
Футбол в Италии в 2007 году
Футбол в Италии в 2008 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2007/2008